Александр Семёнович Фатигаров (1905—1955) — контр-адмирал (11.05.1949) Военно-морского флота СССР, участник советско-японской войны.

Биография 
Александр Фатигаров родился 1 февраля 1905 года в селе Большая Лука (ныне —  Пензенской области). В 1923 году он окончил совпартшколу, в 1926 году — курсы пропагандистов. В 1927 году Фатигаров был призван на службу в Военно-морской флот СССР. В 1929 году он окончил артиллерийскую школу учебного отдела Морских сил Балтийского моря в Кронштадте.

Участвовал в боях советско-японской войны, будучи начальником политотдела Владивостокского морского оборонительного района. В послевоенное время находился на высоких партийно-политических должностях в Военно-морском флоте СССР. 11 мая 1949 года Фатигарову было присвоено звание контр-адмирала. В 1955 году он окончил военно-морской факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после чего занимал должность начальника политотдела и заместителя по политической части начальника Военно-морской академии. Скоропостижно скончался 29 ноября 1955 года в санатории Архангельское Красногорского района Московской области, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Был также награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей и иностранных наград, наградным оружием.

Примечания

Литература 
  — С.379.

 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Моряки Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Делегаты XIX съезда КПСС
Члены КПСС